Comic Relief steht für:

 ein Stilmittel in künstlerischen Arbeiten, siehe Comic Relief (Stilmittel)
 eine Wohltätigkeitsorganisation, siehe Comic Relief (Wohltätigkeitsorganisation)